AIMP peut signifier :
 Académie inter musicale de Paris, une fédération associative d'écoles de musique françaises ;
 AIMP (Artem Izmaylov Media Player), un logiciel multimédia.